Walter Lantz Productions — американская студия анимации. Основатель студии — Режиссер-мультипликатор Уолтер Ланц. Он работал с 1928 по 1972 год и был основным поставщиком анимации для Universal Studios .

Самыми известными персонажами для студии были Вуди Вудпекер, Энди Панда, Чилли Вилли и Освальд Счастливый Кролик . Музыкально-ориентированные мультфильмы Swing Symphony были еще одним успешным продуктом, но закончились после того, как популярность свинга пошла на убыль после окончания Второй мировой войны.

На смену компании пришли Universal Animation Studios и Amblimation до 1997 года, когда она была закрыта. После того, как Amblimation прекратила свое существование, Universal Animation Studios продолжила дело обеих компаний.

Фильмография 

Мультипликационные студии США